Lucas González (politicus) - Argentijns politicus en econoom, naamgever van onderstaande plaats
 Lucas González (Entre Ríos) - plaats in Argentinië